Sintagma Valea Trandafirilor poate desemna:
 Valea Trandafirilor, parc din sectorul Botanica, Chișinău, Republica Moldova.
 Valea Trandafirilor situată în centrul Bulgariei.
 Valea Trandafirilor situată în sudul Marocului, la poalele Munților Atlasul Mare.
 Valea Trandafirilor, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii.
 Valea Trandafirilor, o mică localitate rurală, în Saskatchewan, Canada.
 Valea Trandafirilor, un roman de Lucien Bodard, care descrie ascensiunea împărătesei Cixi.